Jowisz – piąta planeta Układu Słonecznego
 Jowisz (Jupiter) – w mitologii rzymskiej bóg światłości, piorunów i błyskawic, najwyższy bóg panteonu rzymskiego
 Jowisz – karta tarota
 Jowisz – pierwszy telewizor kolorowy opracowany i produkowany w Polsce
 Jowisz – kopalnia węgla kamiennego w Wojkowicach

Zobacz też 

 gorący jowisz
 Jupiter

it:Giove
pt:Júpiter (desambiguação)